Weleda – wieszczka germańskiego plemienia Brukterów, żyjąca w I wieku
 Weleda – szwajcarska firma farmaceutyczna związana z ruchem antropozoficznym